Hilgenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Carl Hilgenberg (1888–1947), Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Essen
 Fritz Hilgenberg (1924–2010), deutscher Kinderkardiologe und Hochschullehrer
 Hermann Max Hilgenberg (1876–1962), deutscher Bergingenieur und Gauführer des Wehrverbandes Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten in Sachsen
 Jay Hilgenberg (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler
 Joel Hilgenberg (* 1962), US-amerikanischer Footballspieler
 Ott Christoph Hilgenberg (1896–1976), deutscher Geowissenschaftler und Ingenieur
 Perpetua Hilgenberg (* 1967), österreichische römisch-katholische Benediktinerin und Äbtissin der Abtei Nonnberg
 Wally Hilgenberg (1942–2008), US-amerikanischer Footballspieler

Hilgenberg bezeichnet ferner:
 einen 97,2 m hohen Berg der westlichen Altmark und südöstlichen Lüneberger Heide bei Steimke, siehe Hilgenberg (Altmark)